Localidades
Herrick (Dacota do Sul)
Herrick (Illinois)

Outros usos
1579 Herrick

Desambiguações de sobrenomes